Битка на Делиграду може да се односи на:
 битку на Делиграду (1806)
 битку на Делиграду (1813)